Sukhothai – dawne państwo Tajów
 Park historyczny Sukhothai w Tajlandii
 Sukhothai – współczesne miasto w Tajlandii
 Sukhothai – prowincja w Tajlandii